Pycnoclavella är ett släkte av sjöpungar. Pycnoclavella ingår i familjen Pycnoclavellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Pycnoclavella